Blaue Partei bezeichnet:

 Die blaue Partei, ehemalige deutsche Partei
 eine von Toni Geller erdachte Partei als Teil seines Kabarettprogramms
 eine Zirkuspartei bei den antiken Wagenrennen